Juan Garro puede hacer referencia a:

Juan Carlos Garro; ciclista español.
Juan Mamerto Garro; abogado, juez, historiador y político argentino.
Juan Fernando Garro; futbolista argentino.